Knežević steht für:
 Knežević (Adelsgeschlecht), kroatisches Adelsgeschlecht
 (3900) Knežević, Asteroid

Knežević oder Knezevic ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Knežević (* 1968), bosnischer Handballspieler und -trainer
 Alexander Knezevic (* 1981), österreichischer Fußballtorwart
 Božidar Knežević (1862–1905), serbischer Philosoph
 Dario Knežević (* 1982), kroatischer Fußballspieler
 Gašo Knežević (1953–2014), serbischer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Gogi Knežević (* 1979), österreichischer Boxer

 Josip Knežević (* 1988), kroatischer Fußballspieler
 Ksenija Knežević (* 1996), serbische Sängerin
 Luka Knezevic (* 1992), deutscher Schauspieler
 Milena Knežević, Geburtsname von Milena Raičević (* 1990), montenegrinische Handballspielerin
 Milorad Knežević (1936–2005), jugoslawischer Schachspieler
 Olja Knežević (* 1968), montenegrinische Schriftstellerin
 Stefan Knežević (* 1996), Schweizer Fußballspieler
 Vinko Knežević (1755–1832), kroatischer Adliger und General
 Žarko Knežević (1947–2020), jugoslawischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Knezevich Rock, Felsformation im Marie-Byrd-Land, Antarktika